Манильва () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-дель-Соль-Оксиденталь. Занимает площадь 35 км². Население — 14 168 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

История 
Благодаря своему стратегическому положению и близости ко входу в Средиземное море, эта местность была заселена ещё с каменного века. В Римский период здесь находилась рыбоперерабатывающая промышленность и остатки фабрики и римской бани того времени сохранились в деревне Кастильо-де-ла-Дукес. В XVI веке был основан город Манильва, сначала как часть муниципалитета Касарес, а с 1795 года — как независимое поселение. С давних времён город славится виноградниками и рыбной промышленностью. С 70-х годов город становится одним из туристических центров и теперь является одним из наиболее быстро развивающихся муниципалитетов Коста-дель-Соль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El Portal Web del ciudadano de Manilva

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги